Als Schliepershäuschen (Häuschen einer Schleifers) werden zwei Wuppertaler Ortslagen bezeichnet:

 Schliepershäuschen (Dönberg) im Wuppertaler Wohnquartier Dönberg
 Schliepershäuschen (Varresbeck) im Wuppertaler Wohnquartier Varresbeck